Errázuriz ist Teil des Familiennamens folgender Personen:

 Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz (* 1966), chilenischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago de Chile
 Crescente Errázuriz Valdivieso (1839–1931), chilenischer Geistlicher, katholischer Erzbischof von Santiago de Chile
 Fernando Errázuriz (1777–1841), Präsident von Chile
 Francisco Javier Errázuriz von Larraín (1711–1767), spanischer Kaufmann, Landwirt und späterer chilenischer Politiker
 Francisco Javier Errázuriz Ossa (* 1933), Kardinal der römisch-katholischen Kirche, bis Ende 2010 Erzbischof von Santiago de Chile, bis 2007 Vorsitzender der lateinamerikanischen Bischofskonferenz CELAM
 Germán Riesco Errázuriz (1854–1916), chilenischer Politiker
 Isidoro Errázuriz (1835–1898), chilenischer Politiker und Diplomat
 Juan Ignacio González Errázuriz (* 1956), chilenischer Geistlicher, katholischer Bischof von San Bernardo
 Juan Subercaseaux Errázuriz (1896–1942), chilenischer Geistlicher, katholischer Erzbischof von La Serena
 Manuel Larraín Errázuriz (1900–1966), chilenischer Geistlicher, katholischer Bischof von Talca
 Pedro Subercaseaux Errázuriz (1880–1956), chilenischer Maler